Реган Лаушер (, 21 февраля 1980, Саскатун, Саскачеван) — канадская саночница немецкого происхождения, выступавшая за сборную Канады с 1998 года по 2010-й. Участница трёх зимних Олимпийских игр, многократная призёрша национального первенства.

Биография 
Реган Лаушер родилась 21 февраля 1980 года в городе Саскатун, провинция Саскачеван. Активно заниматься санным спортом начала в возрасте четырнадцати лет, в 1998 году прошла отбор в национальную команду и стала принимать участие в различных международных соревнованиях. В сезоне 2000/01 дебютировала на этапах взрослого Кубка мира, заняв в общем зачёте пятнадцатое место, кроме того, впервые поучаствовала в заездах взрослого чемпионата мира, показав на домашней трассе в Калгари пятнадцатый результат в женской одиночной программе и седьмой в состязаниях смешанных команд. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, где впоследствии финишировала двенадцатой.

На чемпионате мира 2003 года в латвийской Сигулде Лаушер была четырнадцатой среди одиночек и восьмой вместе со смешанной канадской командой, а после завершения всех кубковых этапов расположилась в мировом рейтинге сильнейших саночниц на десятой строке. В следующем году заняла четырнадцатое место на мировом первенстве в японском Нагано, того же результата добилась и на Кубке мира. На чемпионате мира 2005 года в американском Парк-Сити пришла к финишу девятой в одиночном разряде и шестой в командных состязаниях, тогда как в кубковом зачёте разместилась на восьмой строке. Ездила соревноваться на Олимпиаду 2006 года в Турин, показав там десятое время. Во время этих Игр по заказу компании Canadian Broadcasting Corporation вела подробный онлайн-дневник, где подробно описывала все происходящие события. Кубковый цикл этого сезона окончила на шестнадцатой строке.

В следующем сезоне спустилась в мировом рейтинге до семнадцатого места, ещё через год — до двадцатого, на чемпионате мира 2008 года в немецком Оберхофе была семнадцатой. На мировом первенстве 2009 года в американском Лейк-Плэсиде финишировала пятнадцатой, тогда как в Кубке мира добралась до двадцать третьей строки. Последним крупным международным стартом для неё стали домашние Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере, Реган Лаушер планировала побороться здесь за медали, но в итоге смогла добраться только до пятнадцатой позиции. Сразу после этих соревнований она приняла решение завершить карьеру профессиональной спортсменки, уступив место молодым канадским саночницам. Ныне вместе с семьёй проживает в Калгари, в свободное время любит играть в волейбол и кататься на мотоцикле. Окончила Горный королевский университет и имеет учёную степень в области журналистики.

Ссылки 
 Профиль на сайте FIL 
 

Саночники Канады
Саночники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Выпускники Университета Маунт-Ройал